André Côté (né le  à Baie-Comeau au Québec) est un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur 

En 1978, il débute en Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Castors de Sherbrooke. Il est choisi en 1981 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Nordiques de Québec en 8 ronde, en 158 position. En 1981, il passe professionnel avec l'Express de Fredericton de la Ligue américaine de hockey. En 1986, il rejoint l'Europe et le club du Mont-Blanc. De 1988 à 1992, il joue pour Briançon avant de rejoindre Brest. En 1997, il part jouer dans la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec. Il arrête sa carrière en 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1978-1979||Castors de Sherbrooke||LHJMQ||71||30||42||72||8||11||5||3||8||2
|-
|rowspan="2"|1979-1980||Castors de Sherbrooke||LHJMQ||22||13||28||41||7||-||-||-||-||-
|-
|Éperviers de Verdun/Sorel||LHJMQ||39||21||25||46||14||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|1980-1981||Éperviers de Sorel||LHJMQ||37||36||32||68||2||-||-||-||-||-
|-
|Remparts de Québec||LHJMQ||35||30||31||61||10||7||3||10||13||0
|-
|1981-1982||Express de Fredericton||LAH||66||18||16||34||6||-||-||-||-||-
|-
|1982-1983||Express de Fredericton||LAH||73||18||21||39||11||7||1||1||2||2
|-
|rowspan="2"|1983-1984||Prancers de Peoria||LIH||11||2||5||7||2||-||-||-||-||-
|-
|Admirals de Milwaukee||LIH||13||2||7||9||2||-||-||-||-||-
|-
|1983-1984||Express de Fredericton||LAH||34||6||12||18||4||-||-||-||-||-
|-
|1986-1987 || Mont-Blanc ||Nationale 1A||36||27||61||88||0||-||-||-||-||-
|-
|1987-1988||VIK Västerås HK||Division 1||28||14||29||43||10||7||0||1||1||0 
|-
|1988-1989||Briançon||Nationale 1A||43||35||69||104||32||-||-||-||-||-
|-
|1989-1990||Briançon||Nationale 1A||36||22||33||55||16||-||-||-||-||-
|-
|1990-1991||Briançon||Ligue nationale||26||14||23||37||6||7||7||6||13||20
|-
|1991-1992||Briançon||Élite||32||10||39||49||30||-||-||-||-||-
|-
|1992-1993||Brest|| 3||14||31||26||57||0||-||-||-||-||-
|-
|1993-1994||Brest||Nationale 1||20||22||14||36||4||6||3||10||13||0
|-
|1994-1995||Brest||Élite||26||11||15||26||0||9||3||1||4||2
|-
|1995-1996||Brest||Élite||25||7||7||14||2||10||2||2||4||0
|-
|1997-1998||As de Québec||LHSPQ||22||11||21||32||14||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||Brest|| 3|| || || || || || || || || || 
|-
|1998-1999||Garaga de Saint-Georges-de-Beauce||LHSPQ||32||13||37||50||6||19||7||19||26||10
|-
|1999-2000||Caron & Guay de Beaupré||LHSPQ||31||11||22||33||13||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||As de Québec||LHSPQ||1||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||Caron & Guay de Charlevoix||LCH-AAA||27||4||17||21||10||11||2||6||8||2

Trophées et honneurs personnels 
France
 1988-1989 : vainqueur du trophée Charles-Ramsay
 1986-1987 : vainqueur du trophée Raymond-Dewas
 1995-1996 : vainqueur du trophée Raymond-Dewas

Voir aussi

Références 

Naissance en juin 1961
Naissance à Baie-Comeau
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Prancers de Peoria
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Éperviers de Verdun
Joueur des Éperviers de Sorel
Joueur des Remparts de Québec
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Charles-Ramsay
Gagnant du trophée Raymond-Dewas